Удон:

 Удон — один из видов лапши из пшеничной муки, популярный в японской кухне.
 Удон, Луис (род. 1974) — нигерийский футболист, защитник.

См. также 
 УДО